La Cour des comptes est une institution chargée du contrôle des comptes publics dans plusieurs pays.

Cours des comptes par pays 

  : Cour des comptes ;
  : Cour fédérale des comptes () ;
  : Cour des Comptes ;
  : Cour des comptes ;
  : Cour des comptes ;
  : Cour des comptes ;
  : Tribunal des comptes () ;
  : Cour des comptes ;
  : Cour des comptes et du contentieux administratif ;
  : Cour des comptes () ;
  : Cour des comptes () ;
  : Cour des comptes ;
  : Cour des comptes ;
  : Tribunal des comptes () ;
  : Cour des comptes ;
  : Contrôle fédéral des finances () ;
  : Cour des comptes ;
  : Cour des comptes ;
  : Sayıştay.

Cours des comptes supranationales 
 Cour des comptes européenne

Cours des comptes infranationales 

 Canton de Genève (Suisse) : Cour des comptes ;
  : Chambre régionale des comptes.

Autre systèmes de contrôle des comptes publics 

En Amérique latine, les équivalents sont les Contraloría General de la República, ou en portugais Tribunal de Contas.

Dans les pays de culture comptable anglo-saxonne 

Dans les pays de culture comptable anglo-saxonne, la dénomination est souvent Office of the Auditor General. Des nuances existent dans les attributions de ces administrations.

 Government Accountability Office aux États-Unis, dirigé par le Comptroller General of the United States ;
 National Audit Office au Royaume-Uni.

Organisation internationale 
La plupart de ces institutions/administrations de contrôle général sont membres de l'INTOSAI, International Organization of Supreme Audit Institutions.

Voir aussi 
 Liste d’institutions chargées du contrôle des comptes publics : Contrôle des comptes publics 

Comptabilité
Association ou organisme lié à l'économie
Audit
Commissariat aux comptes

Institution politique
Wikipédia:ébauche économie